Lis (Albanië), een dorp en gemeente in het Albanese district Mat
Lis (clan), een Poolse heraldische clan
Lis (geslacht), een biologisch geslacht uit de lissenfamilie (Iridaceae)
Lis (voornaam), als voornaam voor een meisje
Leidse instrumentmakers School, een mbo-opleiding in Leiden